Фомино-Свечниковское сельское поселение — муниципальное образование в Кашарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Вишневка.

Административное устройство 
В состав Фомино-Свечниковского сельского поселения входят:
 хутор Вишнёвка;
 посёлок Комсомольский;
 хутор Красина;
 хутор Краснощёков;
 хутор Ленинский;
 хутор Рожок;
 село Сариновка(313чел.);
 хутор Сергеевка;
 село Фомино-Свечниково(33чел.).

Население

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кашарского района